Informator bezeichnet:
 Hauslehrer, veraltete Bezeichnung
 Informant, veraltete Bezeichnung 
 Informationsquelle, veraltete Bezeichnung
 veraltete Berufsbezeichnung in der DDR, heute Dokumentar, Informationswirt oder Dokumentationsassistent
 Schachinformator, Periodikum über das Schachspiel
 Titel des Blattes Unser Königreichsdienst der Zeugen Jehovas in den Jahren 1936–1955
 Informateur, in den Benelux-Staaten vom jeweiligen Staatsoberhaupt beauftragte Person, die die Möglichkeiten einer Regierungsbildung sondieren soll.

Siehe auch:
 Informator-1, sowjetischer Satellit